Сла́тина — фамилия. Известные носители:

Топоним 
Слатина (, ):
 в Болгарии:
 Слатина — село в Ловечской области
 Слатина — село в Монтанской области
 Слатина — село в Пловдивской области
 Слатина — село в Силистренской области
 Слатина — район города София
 Боснии
 Слатина — населённый пункт (деревня) в общине Чайниче
 в Республике Македония:
 Слатина — село в общине Македонски-Брод
 в Румынии:
 Слатина — город в Румынии
 Слатина — монастырь в Румынии
 в Сербии:
 Слатина — аэропорт в окрестностях Приштины
 в Словакии:
 Слатина — река в Словакии
 на Украине:
 Солотвино () — посёлок городского типа Тячевского района Закарпатской области
 в Хорватии:
 Слатина — город в Вировитицко-Подравской жупании
 Слатина — община в Вировитицко-Подравской жупании
 в Черногории:
 Слатина — населённый пункт в общине Андриевица

См. также 
 Слатин
 Слатино